Sent Victor (Dordonya)
 Sent Victor (Corresa)
 Sent Victor (Cruesa)